Toponímia: 
 Poblenou, barri de Barcelona, del districte de Sant Martí
 el Poblenou (Catadau), nucli de població del municipi de Catadau, a la Ribera Alta
 el Poblenou (Llers) o el Poblenou de Llers, nucli de població al municipi de Llers, a l'Alt Empordà
 el Poblenou (Sabadell) o el Poblenou de la Salut, barri al districte setè de Sabadell, al Vallès Occidental
 Poble Nou (barri de València) o el Poblenou del Pi, pedania de València, al districte dels Pobles del Nord
 el Poble Nou de Benitatxell, municipi a la Marina Alta
 Poblenou de la Corona, municipi a l'Horta Sud
 el Poblenou del Delta, nucli de població del municipi d'Amposta, al Montsià 
 Poble Nou de la Mar o el Poble Nou del Mar, antic municipi de l'Horta de València que fou annexat a la ciutat de València el 1897
 Poblenou de Sant Rafael, nucli de població del municipi de Cocentaina, a la comarca del Comtat (País Valencià)
 Poble Nou – Zona Esportiva, barri del districte cinquè de Terrassa, al Vallès Occidental
 Cementiri del Poblenou, al barri barceloní del mateix nom
 Estació de Poblenou, estació de la Línia 4 del metro de Barcelona sota el Carrer Pujades al barri del Poblenou 
 Estació de Poblenou (MZA) 
 Parc del Poblenou
 El Poble Nou, nom popular de la Colònia de Gatamoix, a Mallorca
 Televisió: Poblenou (sèrie), sèrie de TV3 ambientada al barri homònim de Barcelona